Мёлин (Мелин) — топоним и фамилия:

Топоним 
 Мёлин — коммуна в Швейцарии.
 Мёлин — река в Германии.

Фамилия 
 Мелин, Бьёрн (род. 1981) — шведский хоккеист.
 Мелин, Трулс (род. 1958) — шведский скульптор, сын Сигне Перссон-Мелин.

Двойная фамилия 
 Перссон-Мелин, Сигне (1925—2022) — шведская дизайнер и художник.

См. также 
 Мелина
 Мелинг
 Мелинь